Золотица:
 Золотица (река, впадает в Белое море) (Летняя Золотица) — река на Онежском полуострове (Архангельская область, бассейн Белого моря, Летний берег).
 Золотица — название реки Зимняя Золотица в верхнем течении (Архангельская область, бассейн Белого моря, Зимний берег).
 Золотица (приток Ковы) — река в Архангельской области, бассейн Северной Двины;

См. также 
 Летняя Золотица